Mikołaj Michał Wyżycki (1619-1705) – biskup chełmski, opat czerwiński
 Mikołaj Ignacy Wyżycki (1698-1757) – arcybiskup lwowski